Helikopter, légijármű
Mentőhelikopter  egy német televíziós sorozat volt 1997–2007 között